In 1957 werd het 43ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 23 maart tot 3 november. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
cear